Retzsch ist der Familienname folgender Personen:

 August Retzsch (1777–1835), deutscher Landschaftsmaler, Bruder von Moritz Retzsch
 Moritz Retzsch (1779–1857), deutscher Zeichner, Maler und Radierer, Bruder von August Retzsch

Siehe auch:
 Rätsch
 Retsch